Tvardovskij
 Aleksandr Tvardovskij
 3261 Tvardovskij